Chileens voetbalelftal (mannen)
 Chileens voetbalelftal (vrouwen)